Thomas Jones může být:

 Thomas Jones (biskup) (kolem 1550–1619) – anglický biskup
 Thomas Jones (soudce) (1614–1692) – anglický soudce
 Thomas Jones (kněz) († 1682) – velšský kněz a spisovatel
 Thomas Gwynn Jones (1871–1949) – velšský básník
 Tom Jones (* 1940) – velšský zpěvák
 Thomas David Jones (* 1955) – americký letec a kosmonaut